Замбрув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Замбрувский повят, Подляское воеводство. Население — 8730 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 

 Баче-Мокре
 Боруты-Госки
 Брайчево-Сежпуты
 Хмеле-Погожеле
 Хожеле
 Цечорки
 Чартосы
 Червоны-Бур
 Домбки-Лентовница
 Длугобуж-Други
 Длугобуж-Первши
 Гардлин
 Госки-Дуже
 Госки-Пелки
 Грабувка
 Грохы-Лентовница
 Грохы-Погожеле
 Гжималы
 Климаше
 Конопки-Яблонь
 Конопки-Ялбжикув-Сток
 Козики-Ялбжикув-Сток
 Краево-Бяле
 Краево-Борове
 Краево-Двиклы
 Краево-Корытки
 Краево-Лентово
 Лады-Борове
 Лады-Польне
 Лосе-Доленги
 Нагурки-Яблонь
 Нове-Вежбово
 Нове-Закшево
 Новы-Борек
 Новы-Лясковец
 Новы-Скаржын
 Осовец
 Пенсы-Липно
 Польки-Теклин
 Порыте-Яблонь
 Пшезьдзецко-Дрогошево
 Пшезьдзецко-Мрочки
 Пстронги-Гневоты
 Рыкаче
 Сасины
 Сендзивуе
 Старе-Краево
 Старе-Вондолки
 Старе-Закшево
 Стары-Лясковец
 Стары-Скаржын
 Шелиги-Колёня
 Шелиги-Лесница
 Следзе
 Табендз
 Тарново-Госки
 Вондолки-Борове
 Вондолки-Будки
 Вдзенконь-Други
 Вдзенконь-Первши
 Вежбово-Весь
 Виснево
 Воля-Замбровска
 Воля-Замбжицка
 Загробы-Лентовница
 Загробы-Закшево
 Зарембы-Гжималы
 Зарембы-Крамки
 Зарембы-Кромки
 Зарембы-Кштенки
 Зарембы-Свежки
 Збжезница

Соседние гмины 
 Гмина Анджеево
 Гмина Чижев-Осада
 Гмина Ломжа
 Гмина Колаки-Косцельне
 Гмина Рутки
 Гмина Шумово
 Гмина Снядово
 Гмина Высоке-Мазовецке
 Замбрув

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Подляского воеводства